'Giges puede referirse a los siguientes artículos:

 Giges, gigante de la mitología griega; o
 Giges, primer rey de Lidia de la dinastía Mermnada.